Tub de lava o tub volcànic, túnels formats en l'interior de colades de lava mentre aquesta flueix
 Anatomia:
 Tub (corol·la) 
 Tub pol·línic, estructura allargada creada pel gra de pol·len en el moment que aquest germina
 Tub digestiu conducció present en la majoria d'animals on es realitza la digestió
 Tub neural, estructura formada en l'embriogènesi dels cordats 
 Tub cribrós vas dels vegetals anomenats cormòfits
 Estris:
 Tub d'assaig 
 Tub de buit 
 Tub de càtode fred 
 Tub de Crookes 
 Tub fotomultiplicador 
 Tub fluorescent 
 Tub de Krasnikov 
 Tub de lava 
 Tub de neó 
 Tub Nixie 
 Tub piezomètric 
 Tub de Prandtl 
 Tub de raigs catòdics dispositiu de visualització inventat per Karl Ferdinand Braun 
 Tub de Pitot 
 Tub Venturi o tub de Venturi
 Tub Williams
 Tub de Thiele Tub d'escapament, canonada per a evacuar els gasos de combustió des del motor cap a l'exterior 
 Tub capil·lar, conducció de fluid molt estreta i de petita secció circular.
 Tub de microcentrífuga, petit contenidor cilíndric de plàstic amb un fons cònic per centrifugar suspensions
 Tub refrigerant''', instrument de vidre utilitzat als muntatges experimentals per refredar i condensar substàncies